Conde est un titre de noblesse espagnol et portugais ainsi que’un nom propre hispanique qui peuvent faire référence à :

Titre de noblesse 
 conde (\ˈko̞n.de̞\), titre de noblesse en Espagne et au Portugal qui signifie « comte ». Le féminin est condesa, « comtesse ».

Toponyme

Conde, municipalité brésilienne de l'État de Bahia ;
 Conde, ville de l'État de la Paraíba ;
 São Francisco do Conde, municipalité de l'État de Bahia ;

Las Casas del Conde, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Villanueva del Conde, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Conde, ville du comté de Spink, au Dakota du Sud.

Vila do Conde, ville du district de Porto dans la région Nord.

Conde, localité située au nord de l'île de Sao Tomé.

Patronyme 

 Anabel Conde (1975-), chanteuse espagnole ;
 Carmen Conde (1907-1996), écrivaine espagnole;
 Cheick Conde (2000-), footballeur international guinéen ;
 Chiquinho Conde (1965-), footballeur mozambicain ;
 David Conde (1992-), joueur guinéen de basket-ball ;
 Gerardo Abad Conde (1881-1936), juriste et homme politique espagnol ;
 Javier Conde (1975-), matador espagnol ;
 José Antonio Conde (1766-1820), historien espagnol ;
 José Antonio Nieves Conde (1911-2006), scénariste et réalisateur espagnol ;
 María Isabel Fernández Conde (1982-), joueuse espagnole de volley-ball ;
 Mario Conde (1948-), chef d'entreprise espagnol ;
 Martín Conde (1971-), joueur argentin de beach-volley ;
 Ninel Conde (1970-), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Norberto Conde (1931-2014), footballeur argentin ;
 Patricia Conde (1979), actrice, humoriste, mannequin et présentatrice espagnole.
 Rosa Conde (1947-), femme politique et universitaire espagnole.

Prénom 
Conde est un prénom américain notamment porté par :
 Conde B. McCullough (1887-1946), ingénieur civil américain spécialisé dans la construction de ponts.

Pseudonyme 
 Conde de Lipa (1793-1871), de son vrai nom Ludwik Tarszeński Konarzenski, capitaine et photographe polonais ayant travaillé en Espagne et au Portugal ;
 El Conde, de son vrai nom Pedro Juan Rodríguez Ferrer (1932-2000), chanteur portoricain de salsa.

Architecture 
 Conde McCullough Memorial Bridge, pont cantilever, dans le comté de Coos dans l’État d’Oregon aux États-Unis ;
 Corral del Conde, bâtiment historique traditionnel du centre de la ville de Séville en Andalousie ;

Industrie 
 Conde Hermanos (Les frères Conde), luthiers espagnols, fabricants de guitares classiques et flamenco.

Divers 
 Conde de la Corte, ou Herederos del Conde de la Corte, élevage (ganadería) espagnol de toros de lidia.

Patronyme hispanique